Stanisław Myszkowski (1495–1543) – kasztelan międzyrzecki, stolnik krakowski
 Stanisław Myszkowski (zm. 1570) – wojewoda krakowski, krajczy koronny
 Stanisław Myszkowski (zm. 1608) – podczaszy lubelski
 Stanisław Myszkowski (ok. 1659 -1684) – ordynat Ordynacji Myszkowskich
 Stanisław Myszkowski (ur. 1890) – chorąży Wojska Polskiego, wachmistrz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (pośmiertnie 29 grudnia 1933) i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy